1-я эскадра — наименование подразделений военно-морского флота и (или) военно-воздушных сил в вооружённых силах некоторых государств.

Военно-воздушные силы 
 1-я бомбардировочная эскадра (KG1 «Гинденбург») — бомбардировочное соединение люфтваффе во время Второй мировой войны.
 Jagdgeschwader 1 (1-я истребительная эскадра) — соединение люфтваффе во время Второй мировой войны.
 Nachtjagdgeschwader 1 (1-я эскадра ночных истребителей люфтваффе) — соединение ночной истребительной авиации люфтваффе во время Второй мировой войны.
 Sturzkampfgeschwader 1 (1-я эскадра непосредственной поддержки войск) — эскадра штурмовой авиации люфтваффе во время Второй мировой войны.

Военно-морской флот 
 Первая Тихоокеанская эскадра - соединение Военно-морского флота России во время русско-японской войны.